Swinnen ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Swinnen (* 1993), belgischer Eishockeyspieler
 Émile Swinnen, belgischer Leichtathlet, Olympia-Teilnehmer 1928